XBA – codice valutario ISO 4217 dell'Unità Composita Europea (EURCO), unità per il mercato obbligazionario